Illukulissuaq bezeichnet:
 Illukulissuaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illukulissuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland